Музей керамики — музей, заявленную основу коллекции которого составляют изделия из керамики, в том числе фаянса и фарфора.

Среди множества музеев керамики по всему миру есть, в частности, следующие:

 Россия
 Музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века» — Москва, Россия.
 Музей архитектурной художественной керамики «Керамарх» — постоянная экспозиция в Музее истории Петербурга.
 Музей Таволожской керамики — Верхние Таволги, Россия.

 Другие страны
 Международный музей фаянса (итал.) — в городе Фаэнца, Италия, от названия которого происходит слово «фаянс».
 Коллекция Людвига (Бамберг) — Германия.
 Собрание фарфора (Дрезден) — Германия.
 Музей Гардинера — Торонто, Канада.
 Музей Керамики имени Гонсалеса Марти — Валенсия, Испания.
 Музей фарфоровых изделий Жолнаи — Печ, Венгрия.
 Музей Ариана — музей стекла и керамики в Женеве, Швейцария.
 Музей хрусталя и керамики (Тегеран).
  — в городе Калдаш-да-Раинья, Португалия.
  — в городе Ист-Ливерпуль, штат Огайо, США.

См. также 
 Музей хрусталя.